Tocino generalmente se refiere al «tocino de cerdo» (o «panceta»), producto cárnico que comprende la piel y las capas que se encuentran bajo la piel del cerdo. Asimismo, puede hacer referencia a:

 El sándwich de tocino, emparedado hecho con tocino frito.
 El tocino de cielo, postre hecho con yema de huevo caramelizada y azúcar.

También, puede referirse a las siguientes personas:

 Isabel Tocino (n. 1949), abogada, empresaria, profesora universitaria y política española.
 Juan Tocino (n. 1967), bailarín y coreógrafo español.

Además, puede hacer referencia a:

 Tocino, personaje del programa de televisión Aprendo en casa.